La série de livres Téméraire de Naomi Novik se situe à l'époque napoléonienne, dans un univers alternatif qui diffère du nôtre par l'existence de dragons sur Terre. Elle présente un grand nombre de races de dragons.

Races d'origine anglaise 
 Anglewing 
Leur nom signifie "Ailes-des-Angles". Les Anglewings sont légèrement plus grands que les Yellow Reapers et connus pour leur grande agilité dans les airs, notamment en étant capables de voler en cercles serrés. Les œufs d'Anglewing sont or-brun tacheté de jaune vif.

 Obversaria : Ce fut le dragon amiral des Aerial Corps pendant plus de dix ans, l'amiral Lenton était son capitaine. Elle possédait de nombreuses années d'expérience (au moins 40 avec Lenton) et il est dit qu'aucun dragon de sa classe n'aurait pu rivaliser avec elle dans le domaine des manœuvres aériennes. Obversaria est morte de la Grippe dragonnique qui commença en . 

 Velocitas : L'un des Anglewings à avoir quitté la ferme de reproduction avec Téméraire. Il fut touché par les canons à poivre durant le premier raid sur un campements français, et a pris une balle de poivre en plein visage. 

 Palliatia : L'un des Anglewings à avoir quitté la ferme de reproduction avec Téméraire.

 Bright Copper 
Leur nom signifie "Cuivre-Brillant". Selon Sir Edward Howe, cette race fut croisée avec les Cauchador Real espagnols pour créer le Regal Copper. Le Bright Copper est remarquable pour ses sacs d'air disproportionnés : un trait qui a été reproduit avec succès dans le contexte beaucoup plus large du Regal Copper et permet à ces derniers de se battre efficacement en dépit de leur poids. 

 Chequered-Nettles 
Leur nom signifie "Orties-Quadrillées".

 Balista : C'est l'un des dragons qui vivaient à la Pen y Fan frayères, où elle était présidente du Conseil des Dragons. Elle agit de façon condescendante envers Téméraire et persiste à mal prononcer son nom, mais elle le traite avec plus de respect après qu'il a fait une démonstration du Vent Divin au Conseil. Balista a quitté les fermes de reproduction pour lutter contre les troupes de Napoléon aux côtés de Téméraire. Elle utilise sa queue couverte de pointes comme une arme, mais aussi pour creuser des tranchées  pour les soldats. Avec Majestatis, elle s'est montrée très douée dans la gestion des autres dragons. Grâce à cela elle a obtenu une épaulette et le grade de capitaine. 

 Armatius : L'un des Chequered-Nettles à avoir quitté la ferme de reproduction avec Téméraire. Il porte souvent Gentius sur son dos.

 Grey Copper 
Leur nom signifie "Cuivre-Gris". Les Grey Copper sont des dragons légers utilisés contre les formations. Ils sont de couleur gris-verdâtre.

 Dulcia : Dulcia (un nom dérivé du mot latin signifiant doux) est un dragon expérimenté affecté à la formation de Lily avec Messoria, Nitidus et Immortalis afin d'équilibrer l'inexpérience de Lily, Téméraire et Maximus.

Comme tous les dragons britanniques, Dulcia a contracté la Grippe dragonnique en 1806.  Elle fut envoyée au Cap avec le reste de la formation de Lily à bord du HMS Allegiance pour trouver un remède. William Laurence, qui passait ses soirées à lire des livres à Téméraire, fut très surpris de constater que tous les dragons avaient très vite compris la géométrie. Il s'ensuivit même un débat entre Nitidus et Dulcia concernant la véracité du postulat d'Euclide sur les lignes parallèles. Très vite, tous les membres de la formation commencèrent à avoir des discussions approfondies sur la géométrie, prouvant, comme l'affirme Téméraire, que tous les dragons sont très intelligents.

Dulcia fut l'un des premiers dragons à guérir de la Grippe à la suite d'expériences en Keynes et Dorset, expériences qui révélèrent qu'un certain champignon était particulièrement efficace. Elle reçut sa première dose après Maximus mais, le Regal Coppers ayant été particulièrement atteint par la maladie, Dulcia récupéra plus rapidement. Bien que le champignon ait rendu Téméraire et Maximus - les deux dragons poids lourd - légèrement somnolents, sur Dulcia il eut pour effet de la remplir provisoirement d'une énergie frénétique. Grâce à la récupération rapide de Dulcia, elle et Chenery purent contribuer aux efforts visant à localiser d'autres champignons.

Après qu'Harcourt, Chenery, Laurence et leurs équipages furent capturés et emmenés à Mosi-oa-Tunya, Lily, Dulcia et Téméraire volèrent à leur rescousse. Téméraire tenta d'abord de les sauver seul mais il échoua et fut capturé. Après quoi, Lily et Dulcia les libérèrent, lui et les humains. En raison de sa taille et de coloration, Dulcia passa inaperçu parmi les dragons africains et pu envoyer à Laurence un message lui disant de se préparer pour le sauvetage.

 Fricatio : L'un des Grey Copper à avoir quitté la ferme de reproduction avec Téméraire. Au cours de leur premier raid des campements français, Fricatio a eu le plaisir de capturer un cheval.

 Grey Widowmaker 
Leur nom signifie "Faiseur-de-Veuves-Gris". Cette race de dragon était autrefois très répandue en Grande-Bretagne mais est maintenant très rare. Ils sont considérés comme agressif de nature. Ils sont presque éteints, mais quelques Grey Widowmakers sauvages peuvent être trouvés en Écosse ou dans les fermes de reproduction. Ils sont gris moucheté.

Sir Edward Howe a noté qu'ils semblaient apparentés aux Pêcheur-Couronnés et aux Pêcheur-Rayés français "si l'on en juge par la conformation de leurs ailes et la structure de leur bréchet, caréné et soudé à la clavicule chez les deux races." La coloration du Grey Widowmakers est considérée comme idéal pour se cacher dans le ciel. Pour cette raison, ils furent croisés avec le Winchester au tempérament plus doux afin de produire les Greyling.

 Greyling 
Leur nom signifie "Lingue-Grise". Les Greylings sont petits, mais incroyablement rapides. Ils sont souvent utilisés comme convoyeurs ou messagers. Ils peuvent voler pendant de longues périodes, ce qui les rend idéaux pour la distribution du courrier. James prétend que Volly pourrait rester en l'air pendant une heure sans battre des ailes et qu'il leur était déjà arrivé d'effectuer 14 heures de vol.

Les Greylings semblent surtout utilisés en particulier pour les liaisons long courrier : de l'Angleterre à l'Inde, l'Afrique et les Amériques, tandis que les Winchesters, plus communs, sont utilisés pour les liaisons plus courtes. Les Greylings ont été créés à partir de Winchesters et de Grey Widowmakers.

 Volatilus (en latin un peu incorrect pour «volant» ou «rapide») : Plus généralement appelé Volly, il a été sélectionné pour obtenir un dragon se déplaçant à grande vitesse et, bien que ce résultat ait été obtenu, il semble qu'il y ait beaucoup perdu en termes d'intelligence. Volly est donc décrit comme «simple», mais il reste très attaché à son capitaine. Il est petit, gris pâle avec des marques blanches sur le ventre et les ailes et a les yeux bleus.

Volly et James livrent du courrier dans toute la Grande-Bretagne, et ont même apporté des nouvelles à Laurence quand il était à bord du HMS Allegiance. Étant un petit dragon, Volly mange généralement des moutons et des chèvres - c'est un régal pour lui d'avoir une vache entière pour lui tout seul. Téméraire  offrit une vache à Volly lors de leur première rencontre à Madère.

Volly attrapa la Grippe dragonnique et la transmis à Téméraire lors de son arrêt sur l'Allégeance en . Toutefois, après que le remède eut été ramené en Grande-Bretagne, Volly s'est parfaitement rétabli, mis à part quelques cicatrices autour des narines et une voix un peu rauque. Il a fièrement annoncé à Téméraire qu'il avait engendré un œuf qui devrait éclore en .  

 Celoxia : Un courrier Greyling, qui s'est rétabli de la Grippe dragonnique. Son nom vient de Celox en latin, qui signifie «rapide».

 Regal Copper 
Leur nom signifie Cuivre-Royal. Les Regal Coppers sont issus d'un mélange entre le Cauchador Real espagnol et le Bright Copper britannique, mélange qui a abouti à une race de dragons plus puissants que chacun de leurs ancêtres et mieux à même de poursuivre les vols longue distance. Le mélange fut initialement suggéré par le savant Roger Bacon, qui s'appuyait sur une hypothèse erronée de l'époque selon laquelle les dragons de couleurs similaires se reproduisaient mieux ensemble. Même reposant sur un raisonnement erroné, le mélange s'est avéré très fructueux.

 Maximus : C'est un des camarades de formation de Téméraire. Il contracta la grippe draconique en 1806 et fut envoyé au Cap avec les camarades de Téméraire. Bien qu'il fût l'un des premiers à bénéficier du remède, il lui fallut plus de temps que les autres pour s'en remettre, en raison de sa taille.

 Longwing 
Leur nom signifie Ailes-Longues. Ils ont en effet une envergure peu commune. Ceci, associé à leurs vives couleurs, les rend très reconnaissables sur le champ de bataille. Ils sont pourtant redoutables, étant l'une des 3 seuls races de dragon capables de cracher de l'acide. Ils représentent donc un atout inestimable pour l'Angleterre, qui ne possède pas de cracheurs de feu. Les Longwings n'acceptent que les femmes comme capitaine, ce qui contraint les Aerial Corps à éduquer des femmes et à maintenir le plus grand secret.

Races d'origine française 
 Chanson-de-guerre 
Le Chanson-de-Guerre est le plus fréquent des poids lourds français.

 Praecursoris : C'est un dragon français qui a accompagné son capitaine, Jean-Paul Choiseul, en Grande-Bretagne. Il est décrit comme un grand dragon (mais plus petit que Téméraire) avec des ailes ivoirines, presque translucides, marbrées de veines orange, jaune et brun. On ignore si son apparence est caractéristique d'un Chanson-de-Guerre.  Pendant la formation de Téméraire, il agit comme une sorte de rival pour ce dernier, augmentant son intérêt pour le vol en formation et améliorant son rendement.

Bien que Choiseul semblait être un royaliste venu demander l'asile, il était venu en Angleterre sous les ordres de Napoléon. Choiseul fut capturé et finalement exécuté. Praecursoris en a été profondément bouleversé, mais il se laissa emmener à Terre-Neuve pour la reproduction. Téméraire est d'avis que Praecursoris n'aurait jamais dû permettre à Choiseul de venir en Grande-Bretagne pour de fausses raisons et qu'il partage donc la culpabilité de son capitaine. 

 Chasseur-Vocifère
Les Chasseurs-Vocifère sont principalement utilisés comme messagers.

 Défendeur-Brave 
Les Défendeur-Braves ont une queue hérissée de piquants capables de causer des dommages importants (notamment aux poids légers). 

 Flamme-de-Gloire 
Ils sont parmi les dragons les plus dangereux dans l'arsenal français en raison de leur capacité à cracher du feu. Les Français emploient plusieurs dragons similaires (des Papillons Noirs habituellement) pour voler autour du Flamme-de-Gloire en tant que leurres, empêchant l'ennemi de savoir où concentrer une attaque.

 Accendare (pseudo-latin pour «éclairer» ou «mis le feu») : C'est un Flamme-de-Gloire français. Il lui manquait un talon et était aveugle de l'œil droit à la suite de blessures subies au cours de la bataille de la Première Glorious. En raison de ces signes distinctifs, John Granby, et d'autres personnes l'ayant déjà affrontée, réussirent à la distinguer de ses leurres. Son bon œil était jaune et elle avait des cornes courbées vers le bas, allant de son front à sa mâchoire.

Après que William Laurence et Téméraire eurent apporté les champignons guérissant la Grippe dragonnique en France, en , Napoléon leur offrit l'asile. Laurence refusa et insista pour retourner en Angleterre. Napoléon l'a honoré en le renvoyant à Calais secrètement avec une escorte de la Vieille Garde et ayant la formation Accendare - 14 dragons en tout - pour l'escorter ainsi que Téméraire travers la Manche. Accendare elle-même avait déjà contracté la peste à ce moment. Irritable et fatiguée par la toux, elle était très mordant et d'abord difficile. Six mois plus tard, au moment où la Bataille de Shoeburyness a été combattu, Accendare avait apparemment complètement récupéré, comme elle a combattu dans cette bataille et Messoria lui a brûlé une aile.  

 Fleur-de-Nuit
Nocturne par nature, les Fleurs-de-Nuit ont contribué à l'armée française en raison de leur capacité à voir dans l'obscurité. Normalement, un éclat de lumière intense (généralement via Flash poudre) nuit à leurs yeux blancs très sensibles et les aveugles momentanément, toutefois, les Français ont réussi à produire des Fleurs-de-Nuit moins sensibles. Leur coloration foncée est un excellent camouflage nocturne.

William Laurence et Téméraire ont rencontré cette race à de nombreuses occasions, notamment lors de l'attaque du HMS Allegiance lors de leur voyage en Chine et également lors du Siège de Dantzig au cours de la campagne de Prusse.

 Garde-de-Lyon 
Dragons légers et d'une couleur écarlate et bleu.

 Grand Chevalier 
Cette race française est capable de rivaliser avec les Regals Coppers en termes de taille. Très grand, même pour des dragons, ils sont plutôt gris et brun avec un ventre pâle.

 Triumphalis : Selon Jean-Paul Choiseul (ce qui rend cette information discutable), Triumphalis était l'un des dragons français qui a attaqué la formation de Lily, durant leur trajet vers la base secrète de Loch Laggan en 1805.

Races d'origine chinoise 

 Céleste
Les Célestes sont des dragons chinois extrêmement rares: ce sont les seuls en mesure d'employer le Vent Divin. Seul un membre de la famille de l'Empereur est autorisé à devenir le compagnon d'un Céleste. Selon Lung Tien Qian, il n'y aurait que huit Célestes au monde, énumérés ci-dessous. Comme tous les Célestes sont étroitement liés, ils ne s'accouplent pas les uns avec les autres, mais avec des Imperiaux, produisant un œuf céleste (parfois, de l'accouplement de deux Imperiaux peut résulter également un œuf céleste). Dans Le Trésor des Incas, on apprend que les Célestes ne pourraient peut-être pas avoir de descendance avec d'autres races... Les Célestes sont semblables en apparence aux Imperiaux. Ils sont généralement de couleur sombre (à l'exception de Lung Tien Lien), avec des marquages bleus. Ils ont cinq griffes à chaque pied et leurs ailes ont six épines, contrairement à la plupart des dragons de cinq ans. Ils sont capables de battre des ailes en avant et en arrière, ce qui leur donne la capacité de «pointage» dans les airs. Lorsque les Célestes sont adultes, ils développent une collerette autour de leur tête et des vrilles le long de leur mâchoire inférieure, ce qui les distingue des Impériaux.

Selon les normes britanniques, les Célestes sont un peu "trop long" par rapport à leur poids. Bien que presque aussi grands que les Regal Coppers, les Célestes pèsent environ la moitié de ceux-ci, ce qui laisse encore les dragons anglais parmi les poids lourds. Sir Edward Howe a également noté que la manière dont Téméraire portait sa queue était très étrange, très différente de celle des dragons britanniques dont Sir Edward est particulièrement familier. Téméraire soulève légèrement sa queue au-dessus le sol, fouettant l'air doucement, quand il marche, alors que les Regal Coppers tels que Maximus laissent glisser la queue derrière eux. On ne sait pas si la tenue de queue de Téméraire est typique d'un Céleste.

Un autre trait distinctif des Célestes est celui où la plupart des dragons perdent leur installation précoce avec l'acquisition du langage et la mémorisation après au sujet de leur cinquième ou sixième semaine (selon Joulson), les Célestes conservent ces installations dans l'ensemble de leur vie. (Mais les Imperiaux le font aussi bien : Lung Qin Mei a passé ses premiers examens en Chine avec honneur, trois ans après qu'elle a éclos.) Le « Lung Tien » dans tous les noms de Céleste signifie « Dragon Céleste ». D'après les historiens japonais, contrairement aux idées répandues par les Chinois, les Célestes, et sans doute par extension les dragons de l'espèce « Impérial », seraient originaire du Japon et non de Chine : le dernier œuf du « Vent divin » qui appartenait à l'empire du soleil levant et était gardé à Hakozaki-gū aurait été volé près de cinq siècles avant le début de l'histoire de la série par des soldats mongols et offert à l'empereur de Chine d'alors, Kubilaï Khan, le fondateur de la dynastie Yuan, lors de sa tentative d'invasion de l'archipel du Japon, les autres membres de l'espèce de l'époque auraient également été tués par les Mongols, et leurs œufs auraient été détruits.

 Téméraire (Lung Tien Xiang) : Téméraire a éclos à bord du HMS Reliant en . Sa mère, Lung Tien Qian, avait pondu deux œufs "jumeaux" engendrés par Lung Qin Gao. (Contrairement à la plupart des reptiles et des oiseaux, qui pondent leurs œufs dans des nids, des dragons pondent généralement seuls et couvent un œuf à la fois. Deux œufs l'un après l'autre seraient considérés comme des jumeaux.) D'un œuf a éclos Lung Tien Chuan et l'autre était Lung Tien Xiang (nom chinois de Téméraire). Chuan, le jumeau aîné d'une faible marge, allait devenir le compagnon de la Couronne du Prince Mianning. L'œuf de Téméraire fut donné de manière à ne pas créer un prince rival. Puisque les Célestes sont censés être les compagnons des membres de la famille impériale chinoise et comme Napoléon Bonaparte venait de se faire couronner empereur de France, l'œuf de Téméraire lui a été offert. Le navire français Amitié portait l'œuf à Napoléon quand il fut capturé par le Reliant.

Dès son éclosion, Téméraire s'est immédiatement pris d'amitié pour le capitaine William Laurence, même si Laurence n'était pas l'agent choisi pour voler lui - et donc n'avait aucune idée pour nommer le dragon nouvellement éclos. Dans un moment d'inspiration, Laurence lui donna le nom de Téméraire, d'après un vaisseau de ligne. Il eut la tristesse d'apprendre plus tard que les dragons britanniques ont généralement des noms latins, mais en fait, le nom de Téméraire - qui en français signifie «hardi», mais peut aussi signifier « audacieux » ou « irréfléchi » - s'est avéré approprié au caractère du dragon.

Typique d'un Céleste, Téméraire est extrêmement intelligent. Il a éclos en sachant parler couramment anglais, français et chinois, probablement du mandarin puisqu'il a fait remarquer que le Chinois parlé à Macao ne sonnait pas pareil. Plus tard, il a acquis la maîtrise de la langue draconique, le Durzagh, et une certaine maîtrise du turc, de l'allemand et du xhosa. Il aime apprendre, un trait de personnalité qui a encouragé Laurence à passer des heures à lui lire des livres, même ceux traitant de sujets que Laurence ne comprenait pas entièrement lui-même. Téméraire fut particulièrement friands de livres sur les mathématiques et les sciences.

En raison de la curiosité et l'intelligence de Téméraire, il a souvent demandé à Laurence d'expliquer des concepts comme « propriété », « devoir » et « autorité » que Laurence avait toujours tenus pour acquis et auxquels il n'avait jamais vraiment réfléchi. Laurence se sent souvent en désavantage dans ces entretiens, mais continue à faire de son mieux pour expliquer ces principes à Téméraire.

Comme plusieurs membres des Aerial Corps, Téméraire et Laurence ont été formés à la base secrète du Loch Laggan, où ils ont été affectés à la formation de Lily. Téméraire est ensuite devenu l'ami de Lily et Maximus. Leur première grande bataille a été la Bataille de Douvres en , dans laquelle Téméraire changea le cours de la bataille quand il découvrit et utilisa le Vent Divin contre les forces françaises tentant de débarquer en Grande-Bretagne.

Les nouvelles de la bataille, portées à l'attention du gouvernement chinois, leur ont appris qu'un Céleste avait été utilisé par les forces armées anglaises, et de plus sous les ordres d'un "homme ordinaire" (et non d'un homme de sang royal). Ce fut plutôt choquant pour eux, car en Chine les Célestes ne sont pas censés se battre. Une ambassade dirigée par le Prince Yongxing, frère de l'Empereur, a été envoyée en Grande-Bretagne pour récupérer Téméraire. Toutefois, Téméraire a refusé de quitter la Grande-Bretagne sans Laurence, et Téméraire, Laurence et leur équipage s'est rendu à bord du HMS Allegiance en Chine, arrivant à Macao en .

Il s'est avéré que le prince Yongxing avait voulu utiliser Téméraire afin de créer un autre prétendant au trône impérial, sous son contrôle. Peu après la mort de Yongxing, Laurence fut officiellement «adopté» par l'Empereur, afin de le rendre digne d'être le compagnon d'un Céleste. Après quoi, Téméraire et Laurence subirent l'assermentation du compagnonnage. La mère de Téméraire, Lung Tien Qian, a eu une certaine influence dans cette décision. Elle avait, entre autres, fait une demande afin  de  poser à Laurence des questions concernant l'éducation de Téméraire. C'est après cette réunion - mais avant la mort de Yongxing - que Qian, la mère de Téméraire, permit à Laurence de choisir l'une de ses propres possessions, une épée, comme un don pour Laurence, disant qu'il était de tradition  qu'un dragon offre un cadeau à son nouveau compagnon.

Durant son séjour en Chine, Téméraire fut grandement impressionné par la quantité de libertés accordées aux dragons et par la facilité avec laquelle ils interagissaient avec la population humaine. En particulier, il a été frappé par le fait qu'ils pouvaient choisir leur profession, toucher de l'argent avec lequel ils pouvaient faire des achats et des pavillons confortables pour dormir (plutôt que le sol nu des camps britanniques). Il a aussi pris goût à la cuisine chinoise et a commencé à préférer sa viande cuite et assaisonnée avec des épices plutôt que de la manger tout crue, comme il était de coutume pour les dragons anglais.

En fait, Téméraire aurait préféré rester en Chine, où se trouvait sa famille, et où il s'est engagé dans une liaison romantique avec Lung Qin Mei. Cependant, se rendant compte que Laurence ne serait pas heureux en Chine, il décide alors de retourner en Angleterre pour travailler sur l'amélioration des conditions de Lily, Maximus et les autres dragons britanniques.

En raison d'un incendie à bord de l'Allegiance, Laurence, Téméraire et son équipage retournèrent en Grande-Bretagne par une voie terrestre, s'arrêtant d'abord à Istanbul pour récupérer trois œufs de dragon - d'une valeur d'un demi-million de livres sterling - des Ottomans. Les Britanniques avaient déjà payé pour les œufs, mais les Ottomans avaient refusé de les libérer, affirmant qu'ils n'avaient jamais reçu l'argent. L'importance de la mission a augmenté lorsqu'on a découvert que l'un des œufs était un cracheur de feu Kazilik, les Britanniques ne possédant pas de dragons cracheurs de feu.  La situation ne s'est pas améliorée lorsque Téméraire a commencé à partager ses opinions sur les libertés les  conditions de vie souhaitables pour les dragons turc, entraînant de ce fait la colère de leurs capitaines.

Plus tard, Sara Maden apporta la preuve par une partie britannique que les Ottomans avaient effectivement reçu l'argent - mais avaient alors fait fondre les pièces d'or pour les dissimuler - Laurence a décidé de voler les œufs. Bien que le plus petit œuf ait été brisé dans cette tentative, Téméraire, Laurence et son équipage ont réussi à fuir avec succès en Autriche avec les deux autres œufs. Ils s'attendaient à être en mesure d'obtenir un passage sûr entre la Prusse à la côte. Au lieu de cela, les Prussiens leur révélèrent en lieu et en place que les vingt dragons que le gouvernement britannique leur avait promis n'étaient jamais arrivés.

Tout au long de l'automne de 1806, Téméraire, Laurence et son équipage ont combattu avec les forces prussiennes, essayant en vain de repousser l'armée d'invasion de Napoléon. Au cours de cette période, Téméraire a essayé de rallier les dragons prussiens à sa cause, soutenant que les innovations qu'il avait observées en Chine amélioreraient leurs conditions de vie. Il a été surpris et contrarié de constater que les dragons prussiens n'avaient aucun intérêt pour ces améliorations et les considéraient comme des signes de mollesse.

Téméraire, Laurence et son équipage, ainsi que le jeune Kazilik Iskierka, qui avait éclos en Prusse et qui avait été assigné au premier lieutenant de Téméraire, John Granby, n'atteignirent la Grande-Bretagne qu'à la fin . Là, il apprit que la grippe draconique était en train d'anéantir les Aerial Corps,  ainsi que presque tous les dragons de Grande-Bretagne. Lorsqu'ils découvrirent l'immunité de Téméraire, probablement du fait d'une exposition antérieure à la maladie au Cap, pendant leur voyage vers la Chine, ils décidèrent d'envoyer Téméraire et le reste de la formation de Lily à Cape Town à bord de l’Allégiance pour chercher le remède. Ils ont réussi dans cette mission, de retour en Grande-Bretagne avec le curé en août ou en .

Les Britanniques ont alors décidé de s'engager dans la guerre bactériologique en gardant le remède pour eux, et en renvoyant une dragonne française infectée, Sauvignon, à Paris. De là, il était prévu que la grippe draconique se propage non seulement chez les dragons français, mais aussi en Europe et à travers le monde, rendant la suprématie britannique incontestée.

Téméraire ne pouvait pas permettre que cela arrive et dit à Laurence qu'ils devaient apporter le remède aux Français. Laurence, qui avait un sens aigu du devoir envers le gouvernement britannique, réfléchit longtemps aux conséquences de ce qui pourrait passer pour une trahison. Toutefois, lorsque Téméraire lui dit qu'il irait seul s'il le fallait, Laurence accepta de l'accompagner. À la suite de cette action, Laurence fut reconnu coupable de trahison et emprisonné en attente d'exécution, tandis que Téméraire a été envoyée au centre de reproduction de Pen y Fan.

À Pen y Fan, Téméraire conteste l'autorité du Dragon Conseil, qui semble ne s'intéresser qu'à maintenir le statu quo et en protégeant les privilèges des dragons poids lourd plutôt que de défendre les droits de tous les résidents du parc d'élevage. Lorsque Napoléon a envahi la Grande-Bretagne, Téméraire a levé un régiment parmi les dragons dételés et les a menés avec succès contre les Français. L'armée britannique a tellement besoin de leur aide que le général Arthur Wellesley était disposé à accepter les services du régiment de Téméraire et de Laurence lui-même. Toutefois, Wellesley a également examiné la demande pour les droits de Téméraire - et sa capacité de convaincre les autres dragons de le suivre - et l'a trouvé dangereux pour le gouvernement britannique. Après que Napoléon a été chassé d'Angleterre à la  bataille de Shoeburyness dans , la peine de mort de Laurence a été commuée en transport et du travail en Australie, à la condition qu'il prenne Téméraire avec lui.

Téméraire était désolé de quitter la Grande-Bretagne, alors que d'autres dragons commençaient à profiter des améliorations pour lesquelles il avait combattu, tels des pavillons dans des endroits plus populeux et de payer pour leurs services. L'Australie n'a pas l'air d'invitation, alors il a suggéré à Laurence qu'ils voyage par la voie terrestre comme pour le retour de Chine. Cependant, Laurence crut de son devoir d'accepter le transport vers l'Australie. Téméraire, réalisa à son tour combien Laurence avait perdu à la suite de la décision de Téméraire de prendre le remède à la France. Il sentait qu'il devait au moins accepter la décision de Laurence d'aller en Australie.

 Lung Tien Qian : Ses fils sont Téméraire et Lung Tien Chuan (l'Impérial Lung Qin Gao est leur père). Elle a résidé à Pékin, dans le Palais des Dix Mille Lotus. Elle est décrite comme une dame digne, aux manières impeccables. Comme ses écailles sont légèrement translucides, elle doit être un dragon très ancien. Selon Dim-Kai, l'empereur respectait son avis, ce qui indique sa position privilégiée dans la cour.

Bien que les dragonnes ne soient pas très maternelles en général, Qian se montre affectueuse envers Téméraire. Comme elle est convaincue que Célestes ne devrait pas se battre, elle n'a pas apprécié d'apprendre que le Téméraire servait dans l'armée britannique. Toutefois, sa colère s'est quelque peu atténuée, après qu'elle apprit que Laurence descendait des rois Plantagenêt de l'Angleterre médiévale, puisque selon les normes chinoises cela fait de lui plus qu'un simple soldat.

Elle laissa Téméraire choisir une épée pour Laurence parmi ses propres affaires, parce qu'en Chine, il est de coutume pour le père et la mère du dragon de donner un cadeau au compagnon de celui-ci. Cela pourrait être interprété comme une bénédiction silencieuse, puisqu'elle a eu lieu avant que Laurence soit adopté par le Jiaqing. Si elle a un compagnon, il n'a jamais été mentionné. Il est fort probable qu'elle avait survécu à son dernier compagnon. 

 Lung Tien Chuan : Lung Tien Chuan et Téméraire, sont issus d'œufs jumeaux de Lung Tien Qian. L'œuf de Lung Tien Chuan a été choisi pour rester en Chine tandis que Lung Tien Xiang a été envoyé à la France. Si les deux œufs étaient restés en Chine, la succession impériale aurait pu être mise en danger. Les compagnons de chacun des jumeaux auraient pu revendiquer le trône, plongeant la Chine dans une guerre civile.

 Lung Tien Lien : Lien a été considéré comme maudite parce qu'elle est née «en deuil des couleurs» (elle est albinos). Yongxing la prit comme compagne même si cela signifiait qu'il ne deviendrait pas empereur. Ils avaient apparemment une profonde affection pour l'autre. Yongxing fut tué accidentellement au cours d'un duel entre Lien et Téméraire, provoqué par Téméraire quand il devint clair que Yongxing était derrière les attaques récurrentes sur la vie de Laurence. Lien considère donc Téméraire responsable de la mort de Yongxing et décida de consacrer sa vie à le détruire. Pour ce faire, elle entre au service de Napoléon Bonaparte à titre d'officier en France.

Sur le chemin de France, en compagnie de l'ambassadeur français De Guignes, Lien s'est arrêtée à la cour du sultan Selim III à Istanbul et a persuadé le Sultan de ne pas vendre d'œufs de dragon turc aux Britanniques, comme il avait été convenu. Elle fut également impliquée dans le décès des employés de l'ambassade britannique à Istanbul.

Lien provoque de nombreux changements importants au sein de la stratégie militaire française et de la logistique. Elle a révolutionné le transport dans l'armée à travers transportant des troupes dans le trucage de dragon et enseigné aux Français des moyens plus efficace de voler en formation. Plus âgée et plus expérimentée que Téméraire, elle utilise le Vent Divin de façon plus variée. Par exemple, lors du siège de Dantzig elle l'utilise pour briser le sol gelé, permettant aux soldats de creuser des tranchées. Au cours de la Bataille de Shoeburyness elle crée une énorme vague qui coule la flotte de Nelson et permet à Napoléon de s'échapper.

Il est très probable que son influence sur Bonaparte ait abouti à un meilleur traitement des dragons et à d'énormes changements dans l'architecture de Paris. Bien que Téméraire ne l'aime pas, il a appris de son exemple, non seulement dans les moyens d'appliquer le vent divin, mais aussi dans les manœuvres politiques. 

 Lung Tien Ming : Lung Tien Ming est l'un des sept dragons célestes descendant de Lung Tien Xian (Grand-père). Lung Tien Qian, le décrit comme un cousin, mais ne s'étend pas sur les détails de la relation.

 Lung Tien Zhi : Lung Tien Zhi est l'un des sept dragons célestes descendent de Lung Tien Xian (Grand-père). Lung Tien Qian, le décrit comme un cousin, mais ne s'étend pas sur les détails de la relation.

 Lung Tien Chu : Compagnon de l'empereur Jiaqing et père de Lung Tien Lien. Son propre père est Lung Tien Xian (Grand-père). Chu était présent lors de la cérémonie à laquelle Laurence a été adopté comme un fils de l'empereur, suivi par le secteur formel et contraignant Laurence, Téméraire comme compagnons. 

 Lung Tien Xian (Grand-père) : Lung Tien Xian est le dragon céleste qui a engendré Lung Tien Qian (la mère de Téméraire) ainsi que Lung Tien Chu (le père de Lung Tien Lien). Tous les Célestes vivant sont de cette lignée. Il est également connu comme "Grand-père" par les autres Célestes et Imperiaux. Ses écailles noires ont un acquis une teinte rougeâtre due à des échelles allant translucide. Ses yeux sont bleu laiteux, l'élève presque caché par les cataractes. Il est accompagné par une garde de quatre Imperiaux. Les propres parents de Xian étaient tous les deux des dragons impériaux. De temps en temps, une paire d'impériaux donnera naissance à un Céleste.

 Verre-d'Émeraude
Dragons chinois utilisé presque exclusivement dans l'armée. Ils sont décrits comme « paresseux » et « lents » et ne sont donc pas en mesure de poursuivre une vie d'érudition. Ils sont vert et rouge.

Races d'origine turque 

 Akhal-Teke 
L'un des trois œufs turcs vendus aux Britanniques en 1806 était un Akhal-Teke. Il a survécu au transit dans le réservoir de retour en Grande-Bretagne et a vraisemblablement été mis en quarantaine en Irlande pour l'empêcher de contracter la grippe draconique, après son éclosion il sera appelé à servir dans les Aerial Corps.

Les œufs Akhal-Tekes font à peu près la taille de la poitrine d'un homme. Ils sont de couleur crème avec des marques rouges et orange.

 Alaman 
L'œuf brisé par sa chute lorsque Téméraire et l'équipage ont fui la Turquie était un œuf Alaman. Les œufs Alaman sont jaune citron pâle et font la moitié de la taille de la poitrine d'un homme.

 Kazilik 
Une race très recherchée car de poids léger et cracheuse de feu. Dans le tome 3, l'œuf de Kazilik, proche d'éclore, sera jalousement gardé par les Britanniques en territoire prussien, afin d'éviter qu'il ne soit réquisitionné. Téméraire essaiera de lui parler pour retarder sa naissance car les circonstances (siège et famine) ne s'y prêtent guère mais le dragonnet sortira tout de même. Il s'agira d'une petite dragonne de caractère impatient et autoritaire: elle prendra John Granby (désigné pour être son compagnon) de court en choisissant elle-même son nom, Iskierka.

Race d'origine espagnole 

 Cauchador Real 
Leur nom signifie « Attrapeur-Royal ». Originaire des régions désertiques du sud-est près d'Almería en Espagne, le Cauchador Real est décrit comme "violent" par Sir Edward Howe. Dans la nature, cette race pèse entre 10 et , mais domestiquée elle atteint un poids de combat de près de . Un croisement entre le Cauchador Real et le britannique Bright Copper a produit les Regal Copper.

 Flecha-del-Fuego 
Leur nom signifie « Flèche-de-Feu ». Il y avait au moins un Flecha-del-Fuego présent à la Bataille de Trafalgar, il mit le feu au HMS Victory.

Races d'origine prussienne 

 Berghexe 
Leur nom signifie "Sorcière-de-Montagne".

Races d'origine inca 

 Copacati 
Le Copacati est l'une des trois seules races de dragons  connues pour être capables d'attaquer avec de l'acide, les deux autres étant le Ka-Riu japonais et le Longwing britanniques.

Races d'origine canadienne

 Dakota 
C'est une race d'origine Canadienne.

 Dakota (le nom du dragon) : Le dragon Dakota et son cavalier ont été capturés pendant une descente dans une colonie britannique au Canada, probablement à la frontière occidentale du Haut-Canada (plus tard connu sous le nom de la province de l'Ontario). Le nom « Dakota » suggère que le dragon et son cavalier étaient membres de la branche la plus orientale de la Sioux gens.

Les Britanniques avaient d'abord l'intention d'envoyer Dakota dans les fermes de reproduction de Terre-Neuve. Toutefois, après que Jean-Paul Choiseul eut été exécuté et son dragon Praecursoris envoyé aux fermes de reproduction de Terre-Neuve, Dakota fut envoyé à Pen y Fan frayères à bord du HMS Guillaume d'Orange.

Les éleveurs furent d'abord assez excité d'avoir à disposition un tel dragon, les Dakotas étant une race entièrement nouvelle en Grande-Bretagne et connue pour donner des combattants féroces. Toutefois, il est vite devenu évident que le dragon avait emporté avec lui les germes à l'origine de la Grippe dragonnique, à laquelle les dragons britanniques n'ont pas mieux résisté que les peuples du Canada face à la variole apportée par les colons européens. Les premiers dragons britanniques à montrer des signes d'infection furent ceux qui avaient voyagé avec Dakota sur le Guillaume d'Orange.

Notes et références 

Personnage de fantasy
Dragon de fiction